Va' dove ti porta il cuore (Va où ton cœur te mène) – saggio del benedettino francese Jean-Marie Déchanet pubblicato nel 1972
 Va' dove ti porta il cuore – romanzo di Susanna Tamaro pubblicato nel 1994
 Va' dove ti porta il cuore – film del 1996 diretto da Cristina Comencini, tratto dal romanzo omonimo di Susanna Tamaro